Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Robert Lindstedt che hanno battuto in finale Alex Kuznetsov e Jeff Morrison 61-7, 6-3, [10-4].

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Robert Lindstedt (Campioni)
 Ashley Fisher /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

 Harel Levy /  Oliver Marach (quarti di finale)
 Amer Delić /  Paul Goldstein (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2006